Lockhart kan verwijzen naar de volgende plaatsen

Australië
 Lockhart (Nieuw-Zuid-Wales)

Verenigde Staten
 Lockhart (Alabama)
 Lockhart (Florida)
 Lockhart (South Carolina)
 Lockhart (Texas)